De PDC World Cup of Darts 2020 was de tiende editie van de PDC World Cup of Darts. Het toernooi werd gehouden in de Salzburgarena in Salzburg, Oostenrijk.
Schotland was de titelhouder. Het toernooi werd voor de eerste keer gewonnen door Wales, vertegenwoordigd door het duo Gerwyn Price en Jonny Clayton. Zij versloegen het Engelse team van Michael Smith en Rob Cross met 3-0 in de finale.

Prijzengeld 
Evenals in 2019 bedraagt het prijzengeld £ 350.000.

Opzet van het toernooi 
In de World Cup of Darts spelen darters niet individueel, maar in duo's die uitkomen voor het land van hun nationaliteit. In de verschillende fases van het toernooi gelden verschillende regels om een ronde verder te komen.

Eerste ronde: Een duo-wedstrijd best of 9 legs.
Tweede ronde, kwartfinale en halve finale: Het eerste team dat twee wedstrijden won ging een ronde verder. De darters spelen eerst twee individuele wedstrijden best of 7 legs. Wanneer beide landen een wedstrijd winnen wordt er een beslissende duo-wedstrijd best of 7 legs gespeeld.
Finale: Het eerste team dat 3 wedstrijden wint is kampioen. De teams spelen eerst twee individuele wedstrijden, dan een duo-wedstrijd en vervolgens nog maximaal twee individuele wedstrijden (indien er nog geen beslissing is gevallen).

Deelnemende teams 
Aan het toernooi deden 32 landen mee, waarbij elk land werd vertegenwoordigd door twee darters. De top 8-landen van de wereld kregen een geplaatste status in het toernooi. De overige 24 landen waren in de eerste ronde ongeplaatst. De landen en spelers in de volgende tabel waren vertegenwoordigd in het toernooi.

Deelnemende landen ''

Speelschema

Statistieken per speelronde

Tweede ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen 

2020
Darts in 2020
Dartswedstrijd in Oostenrijk
Darts
Sportevenement in Salzburg